«Діти капітана Гранта» — пригодницький роман Жуля Верна.
 «Діти капітана Гранта» — український музичний гурт.
 «Діти капітана Гранта» — радянський фільм 1936 року.